Amrouche ist der Familienname folgender Personen:

 Fadhma Aïth Mansour Amrouche (um 1882–1967), algerische Schriftstellerin
 Jean Amrouche (1906–1962), algerischer Dichter
 Mandy Herrmann-Amrouche (* 1964), deutsche Malerin
 Pierre Amrouche (* 1948), Fotograf und Schriftsteller
 Taos Amrouche (1913–1976), algerische Sängerin, Schriftstellerin